Усть-Каменка — название населённых пунктов:

Россия 
 Усть-Каменка — посёлок в Залесовском районе Алтайского края.
 Усть-Каменка — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Усть-Каменка — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Усть-Каменка — деревня в Октябрьском районе Пермского края.

Украина 
 Усть-Каменка — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.